Віктор Классон (швед. Viktor Claesson, нар. 2 січня 1992, Врнамо) — шведський футболіст.
 Йоран Классон — швецький спортсмен, Швеція на зимових Олімпійських іграх 1972.
 Роберт Классон ім’я якого увіковічено в назві станції Електрогорська ГРЕС.